

Торонто — місто, штат Айова
 Торонто — місто, штат Канзас
 Торонто — місто, штат Огайо
 Торонто — місто, штат Південна Дакота